Samaan ist der Familienname folgender Personen:

 Alees Samaan, bahrainische Politikerin und Diplomatin
 Kyrillos Kamal William Samaan (* 1946), koptisch-katholischer Bischof von Assiu